Лев I (Leo I) — карликовая эллиптическая галактика в созвездии Лев. Она находится примерно в  от Земли, является членом Местной группы галактик и считается одной из самых дальних галактик-спутников Млечного Пути. Объект был обнаружен в 1950 году Альбертом Джорджем Уилсоном на фотографии из Паломарского атласа, которая была снята на 48-дюймовом телескопе Шмидта в Паломарской обсерватории. Лев I близок на небесной сфере к яркой звезде — Регулу (Альфе Льва), что затрудняет наблюдения галактики.

Масса 
Измерения лучевых скоростей нескольких ярких красных гигантов в галактике позволили измерить её массу, которая составляет не менее . Результаты неокончательны и не позволяют доказать или отвергнуть существование большого гало невидимой материи вокруг галактики. Однако можно считать установленным, что галактика не вращается.

Было высказано предположение, что Лев I является приливным образованием во внешнем гало Млечного Пути. Эта гипотеза также пока не доказана.

Звездообразование 
Металличность  очень низка и составляет лишь 1 % от металличности Солнца. Галларт и др. (1999) вывели из наблюдений на телескопе «Хаббл», что  испытал значительное ускорение звездообразования от 6 до  назад, когда возникли от 70 % до 80 % звёзд этой галактики. Нет значимых указаний на звёзды старше . Около  назад звездообразование в , по-видимому, внезапно замедлилось до почти пренебрежимо малых скоростей. Некоторая слабая звездообразовательная активность, вероятно, продолжалась до  назад. Таким образом,  может быть самым молодым карликовым сфероидальным спутником Млечного Пути. Кроме того, галактика может быть окружена облаком ионизированного газа с массой, примерно соответствующей массе всей галактики. Шаровые звёздные скопления в Льве не найдены.

Сверхмассивная чёрная дыра 
Исследования кинематики звёзд в центре Льва I в 2021 году показали, что дисперсия скоростей в круге угловым радиусом 75′′ составляет . Измерения были выполнены на спектрографе VIRUS-W, установленном на 2,7-метровом телескопе обсерватории Мак-Доналд. Эти измерения указывают на наличие в центре Льва I сверхмассивной чёрной дыры с неожиданно большой массой , сравнимой с массой сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути (Стрелец A*), несмотря на то, что отношение масс самих этих галактик составляет более чем 1 к . У учёных нет никаких объяснений того, как в карликовой сферической галактике появилась сверхмассивная чёрная дыра.

Регул 
Лев I расположен всего в 12 угловых минутах от Регула, самой яркой звезды в созвездии Льва. По этой причине галактику иногда называют Карликом Регула. Рассеянный свет от звезды затрудняет изучение галактики.

Примечания 

Карликовые сфероидальные галактики
Местная группа
Лев (созвездие)
Подгруппа Млечного Пути